Vals criollo (spanisch für „kreolischer Walzer“) bezeichnet einheimische Varianten des Walzers in Lateinamerika, unter anderem:

 Tango-Walzer in Argentinien und Uruguay, siehe Vals (Tango)
 Vals peruano in Peru